Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt Boston im US-Bundesstaat Massachusetts auf.

Boston
!
Burgermeister Boston